

Astronomia 
Joliot – cratere lunare

Persone 
Frédéric Joliot-Curie – fisico francese
Irène Joliot-Curie – chimica francese
Hélène Langevin-Joliot – fisica francese
Pierre Joliot – biochimico francese